Estádio Eng°. Rui Alves je nogometni stadion u gradiću Funchalu u Madeiri u Portugalu.

Pušten je u uporabu 2000. godine.

Ima djelomice natkrivenu tribinu. Nema kutne tribine. 

Može primiti do 3.000 gledatelja.

Na njemu svoje domaće susrete igra nogometni klub Nacional.

Rui Alves